Горевая:

 Горевая (приток Зоижемской) — река в Республике Коми.
 Горевая (приток Пыщуга) (Гаревая) — река в Костромской области.
 Горевая (приток Сочура) (Гаревая) — река в Красноярском крае.
 Горевая — река в Балахтинском районе Красноярского края, приток Бюзы
 Горевая — посёлок при железнодорожной станции, Тайшетский район, Иркутская область

См. также 
 Большая Горевая